{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (60701) - || 2000 GQ51 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60702) - || 2000 GU52 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60703) - || 2000 GU53 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60704) - || 2000 GK55 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60705) - || 2000 GU55 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60706) - || 2000 GB56 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60707) - || 2000 GP56 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60708) - || 2000 GC57 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60709) - || 2000 GN57 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60710) - || 2000 GU57 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60711) - || 2000 GS59 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60712) - || 2000 GM60 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60713) - || 2000 GK61 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60714) - || 2000 GN62 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60715) - || 2000 GX64 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60716) - || 2000 GD65 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60717) - || 2000 GZ66 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60718) - || 2000 GN69 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60719) - || 2000 GQ69 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60720) - || 2000 GC72 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60721) - || 2000 GA73 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60722) - || 2000 GE73 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60723) - || 2000 GU73 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60724) - || 2000 GE74 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60725) - || 2000 GH74 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60726) - || 2000 GE75 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60727) - || 2000 GO75 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60728) - || 2000 GS76 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60729) - || 2000 GZ78 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60730) - || 2000 GC79 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60731) - || 2000 GQ79 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60732) - || 2000 GK80 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (60733) - || 2000 GL80 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (60734) - || 2000 GT80 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (60735) - || 2000 GF82 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60736) - || 2000 GJ82 ||8 april 2000 || K. Korlević
|-
| (60737) - || 2000 GB87 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (60738) - || 2000 GK87 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (60739) - || 2000 GR87 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (60740) - || 2000 GU89 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (60741) - || 2000 GY90 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (60742) - || 2000 GY91 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (60743) - || 2000 GU92 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60744) - || 2000 GB93 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60745) - || 2000 GQ93 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60746) - || 2000 GA95 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (60747) - || 2000 GW95 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (60748) - || 2000 GC96 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (60749) - || 2000 GF96 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (60750) - || 2000 GQ98 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60751) - || 2000 GU98 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60752) - || 2000 GM99 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60753) - || 2000 GA101 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60754) - || 2000 GH101 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60755) - || 2000 GU101 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60756) - || 2000 GM104 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60757) - || 2000 GK107 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60758) - || 2000 GP108 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60759) - || 2000 GA112 ||3 april 2000 || LONEOS
|-
| (60760) - || 2000 GC113 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60761) - || 2000 GK113 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (60762) - || 2000 GA115 ||8 april 2000 || LINEAR
|-
| (60763) - || 2000 GN118 ||3 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60764) - || 2000 GV122 ||11 april 2000 || C. W. Juels
|-
| (60765) - || 2000 GE124 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60766) - || 2000 GU124 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60767) - || 2000 GU133 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60768) - || 2000 GY136 ||12 april 2000 || LINEAR
|-
| (60769) - || 2000 GF143 ||7 april 2000 || LONEOS
|-
| (60770) - || 2000 GL143 ||7 april 2000 || LONEOS
|-
| (60771) - || 2000 GS154 ||6 april 2000 || LONEOS
|-
| (60772) - || 2000 GY155 ||6 april 2000 || LONEOS
|-
| (60773) - || 2000 GD158 ||7 april 2000 || LONEOS
|-
| (60774) - || 2000 GW159 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60775) - || 2000 GG160 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60776) - || 2000 GP160 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (60777) - || 2000 GS162 ||8 april 2000 || LINEAR
|-
| (60778) - || 2000 GU162 ||8 april 2000 || LINEAR
|-
| (60779) - || 2000 GY162 ||8 april 2000 || LINEAR
|-
| (60780) - || 2000 GA164 ||12 april 2000 || LINEAR
|-
| (60781) - || 2000 GD164 ||12 april 2000 || NEAT
|-
| (60782) - || 2000 GJ166 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (60783) - || 2000 GB171 ||5 april 2000 || LONEOS
|-
| (60784) - || 2000 GC178 ||2 april 2000 || LONEOS
|-
| (60785) - || 2000 GT179 ||5 april 2000 || LONEOS
|-
| (60786) - || 2000 GP182 ||3 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60787) - || 2000 GW183 ||14 april 2000 || LINEAR
|-
| (60788) - || 2000 HW || 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60789) - || 2000 HW1 ||25 april 2000 || K. Korlević
|-
| (60790) - || 2000 HD4 ||26 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60791) - || 2000 HM6 ||24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60792) - || 2000 HS6 ||24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60793) - || 2000 HQ7 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60794) - || 2000 HR7 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60795) - || 2000 HO8 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60796) - || 2000 HB9 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60797) - || 2000 HR10 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60798) - || 2000 HV10 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60799) - || 2000 HV11 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (60800) - || 2000 HJ12 ||28 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten